Хлевинский — фамилия; имеет женскую форму Хлевинская.
 Хлевинский, Антоний (ок. 1750—1800) — участник русско-польской войны (1792) и восстания Костюшко (1794), генерал-лейтенант войск Великого княжества Литовского.
 Хлевинский, Валерий Михайлович (1943—2021) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.